Lewisham – dzielnica Londynu
 London Borough of Lewisham – gmina Wielkiego Londynu
 Lewisham – miejscowość w Australii, w stanie Nowa Południowa Walia